Mesterskabsserien 1930-31 var den 18. sæson om Danmarksmesterskabet i fodbold for herrer organiseret af DBU. Turneringen blev for anden gang vundet af Frem.

Frem kæmpede om mesterskabet med de foregående tre sæsoners vindere, B 93, som måtte nøjes med tredjepladsen efter nederlag i de sidste to runder. B 1901 rykkede ned og blev erstattet af Fremad Amager, der vandt Oprykningsserien. De fem store københavnske klubber blev for første gang udfordret af et provinshold, idet AGF efter seks runder lå på tredjepladsen. AGF måtte dog nøjes med femtepladsen, det hidtil bedste resultat af et provinshold.

9. november 1930 vandt B 93 med 12-1 på udebane over AaB, hvilket er rekorden for den største sejr på udebane i Danmarksturneringen.

Mesterskabsserien 

Oprykker:  Fremad Amager

Kilder 

Fodboldturneringer i Danmark